Ха́мбер:
 Хамбер — река на севере Англии.
 Хамбер — мост через реку Хамбер в Англии
 Хамбер — река в провинции Онтарио в Канаде.
 Хамбер — река на острове Ньюфаундленд (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада).
 Humber — британская велосипедная и автомобилестроительная компания.
 Humber — британский бронеавтомобиль времён Второй мировой войны.
 Хамбер, Филипп (род. 1982) — американский профессиональный бейсболист.

См. также 
 Йоркшир и Хамбер
 Хамбер-колледж — колледж в г. Торонто, Канада.